Ženská dvouhra Tennis in the Land 2021 probíhala v druhé polovině srpna 2021. Do singlové soutěže clevelandského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo třicet dva hráček, včetně čtyř kvalifikantek a čtyř tzv. šťastných poražených. Jednalo se o úvodní ročník turnaje.

Vítězkou se stala druhá nasazená Estonka Anett Kontaveitová, která ve finále zdolala za 1.56 nenasazenou Rumunku Irin-Cameliu Beguovou po dvousetovém průběhu 7–6(7–5) a 6–4. V probíhající sezóně si připsala premiérový singlový triumf, který představoval její druhý titul na okruhu WTA Tour, ale první od června 2017, kdy ovládla Ricoh Open. Přerušila tak sérii pěti prohraných finálových zápasů v řadě.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Kvalifikace

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Tennis in the Land
WTA Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021